Трансмісія (механіка) — сукупність агрегатів, призначених для передавання крутного моменту
Трансмісія (хімія) — у мас-спектрометрії